Взвоз — неоднозначное слово.
 Взвоз — тип улицы в России. Взвозы есть в Саратове, но официально их там всего три: Бабушкин взвоз, Князевский взвоз и Троицкий взвоз (между улицами Московской и Челюскинцев), остальные стали называться просто улицами. Взвозы есть в Барнауле, Бийске, Тобольске, Тюмени, Томске. В Нижнем Новгороде аналогом взвоза является съезд.
 Взвоз — бревенчатый пандус, ведущий на второй этаж какого-либо хозяйственного строения или крытого хозяйственного двора.

Населённые пункты 
 Взвоз — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Взвоз — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Взвоз — деревня в Нижегородской области.
 Взвоз — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Взвоз — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

См. также 
 Медвежий Взвоз — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Пискалинский Взвоз — посёлок в Красноглинском районе Самары.
 Сюкеевский Взвоз — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.

Примечания 

Типы улиц